Németh Antal (1800–1874) törvényszéki elnök, Békés vármegye alispánja (1843–1846)
 Németh Antal (1838–1902) tankerületi főigazgató
 Németh Antal (1892–1965) szerkesztő, múzeumvezető, néprajzi gyűjtő
 Németh Antal (1903–1968) rendező, színházigazgató, színháztörténeti író
 Németh Antal (1919–1985) válogatott labdarúgó
 Németh Antal (1974-) labdarúgóedző
 Németh Antal Junior Prima díjas táncművész, néptánc pedagógus